Карл Шлезингер:
 Шлезингер, Карл (1813—1871) — австрийский виолончелист, профессор.
 Шлезингер, Карл (1825—1893) — немецкий художник швейцарского происхождения.
 Шлезингер, Карл (1889—1938) — австрийский экономист и банкир.